Skjerven ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Skjerven (1919–2005), norwegische Politikerin
 Einar Skjerven, norwegischer Architekt und Immobilienentwickler
 Hermund Skjerven (1872–1952), norwegischer Sportschütze

Skjerven steht für:

 Skjerven Goup, Immobiliengruppe mit Hauptsitz in Berlin